Sthenocephalus är ett släkte av ormstjärnor. Sthenocephalus ingår i familjen Euryalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ormstjärnor
Sthenocephalus